Подарі () — комуна в Румунії, у повіті Долж.
 Подарі () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Подарі.
 Подарі () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Іляна.